Evgeni Janev – scacchista bulgaro
 Hristo Janev – allenatore di calcio e calciatore bulgaro
 Igor Janev – giurista e politico serbo
 Janko Janev – scrittore bulgaro
 Kosta Janev – calciatore bulgaro
 Krum Janev – calciatore bulgaro
 Ratko Janev – fisico macedone con cittadinanza jugoslava